Nadia Petrova era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Lourdes Domínguez Lino ha battuto in finale Stéphanie Foretz Gacon 6–4, 6–4.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Open di Francia 1999